Шулепово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Нестеровского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Нестеровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 47 км, до центра муниципального образования Нестерова — 16 км. Ближайшие населённые пункты — Лебечиха, Бурцево, Истоминское.

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Примечания

Ссылки 
 Шулепово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)